Торговище — топоним:
 Торговище — село в России (Пермский край, Суксунский район);
 Торговище — село на Украине (Волынская область, Турийский район).

См. также 
 Тырговиште
 Трговиште